Veltman ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhart Veltman (1871–1945), deutscher Reichsgerichtsrat
 Joël Veltman (* 1992), niederländischer Fußballspieler
 Joris Veltman, niederländischer Humangenetiker
 Karl Veltman (1833–1911), deutscher Reichsgerichtsrat
 Kelsey Veltman (* 1996), kanadische Volleyballspielerin
 Martinus J. G. Veltman (1931–2021), niederländischer Physiker
 Michael Veltman (* 1960), deutscher Kirchenmusiker
 Philipp Veltman (1859–1916), deutscher Politiker

Siehe auch:

 (9492) Veltman, Asteroid des Hauptgürtels